Biografies:
 Jaume Bofill i Bofill (1910-1965), filòsof i professor universitari, fill de Jaume Bofill i Mates
 Jaume Bofill i Ferro (1891-1968), poeta i crític literari
 Jaume Bofill Mates (1878-1933), poeta, escriptor i polític, pare de Jaume Bofill i Bofill
 Entitats:
 Fundació Jaume Bofill, entitat social catalana, creada en honor de Jaume Bofill i Bofill
 Fundació Jaume Bofill i Ferro, entitat de Viladrau que atorga beques universitàries a viladrauencs